Eilean nan Gabhar kan syfta på följande platser:

 Eilean nan Gabhar, Loch Craignish – en ö i Loch Craignish, Argyll and Bute, Skottland
 Eilean nan Gabhar, Small Isles – en ö i ögruppen Small Isles i Argyll and Bute, Skottland

Se även 
 Eilean nan Gobhar – en ö i Highland, Skottland